José de Abreu puede referirse a:
José de Abreu (1770), un militar y noble portugués.
José de Abreu (actor) (1946), actor brasileño.